Прикордонное — название населенных пунктов:

 Прикордонное — село в Острожском районе Ровненской области.
 Прикордонное — до 1995 г. название села Ботфалва в Ужгородском районе Закарпатской области.